Geografia:
 Bhatgaon (Nepal), ciutat de Nepal a 8 km de Katmandu.
 Bhatgaon (Índia), antic estat tributari protegit de l'Índia.